Trachyspora of Roest is een geslacht van schimmels behorend tot de familie Phragmidiaceae. De wetenschappelijke naam van het geslacht werd voor het eerst in 1861 geldig gepubliceerd door Fuckel.

Soorten

Phragmidiaceae
Schimmelgeslacht